Ubisoft Toronto — студия-разработчик компьютерных игр, владельцем которой является компания Ubisoft. Студия находится в Торонто (Онтарио), Канада. Она была основана в 2009 году как подразделение Ubisoft. Ubisoft Toronto была официально анонсирована 6 июля 2009.

Студией руководила Джейд Реймонд (продюсер игры Assassin's Creed), студия выпустила компьютерную игру Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist, игра создавалась совместно со студией Ubisoft Montreal. В ноябре 2011 стало известно, что студия также помогает создавать компьютерную игру Tom Clancy’s Rainbow 6: Patriots.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 www.ubi.com/UK/
 «Ontario sees surge in gaming industry»
 «Ubisoft Toronto Studio Location Announced»

Производители компьютерных игр Канады
Компании, основанные в 2009 году
Подразделения Ubisoft